Grupa E a Campionatului European de Fotbal 2016 este formată din: Belgia, Italia, Republica Irlanda și Suedia. Meciurile s-au jucat între 13 iunie și 22 iunie 2016.

Clasament

|}

Meciuri

Republica Irlanda vs. Suedia

Belgia vs. Italia

Italia vs. Suedia

Belgia vs. Republica Irlanda

Italia vs. Republica Irlanda

Suedia vs. Belgia

Referințe

Campionatul European de Fotbal 2016